Tyrol kan henvise til flere artikler:
 Tyrol (slot) – et slot nær Merano.
 Tyrol – gammelt hertugdømme i Centraleuropa.
 Tyrol (delstat) – delstat i Østrig.

Se også 
 Sydtyrol – italiensk autonom region (italiensk: Trentino-Alto Adige).